Schulaufgabe steht:

 in Bayern für eine schriftlich erbrachte Prüfungsarbeit, siehe Klassenarbeit rsp. Klausur (Prüfung)
 im restlichen Deutschland für eine Aufgabe, die in der Schule erledigt wird

Siehe auch: